Ordrupia är ett släkte av fjärilar. Ordrupia ingår i familjen Copromorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Ordrupia